

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

P'yownik: 2009, 2010, 2014-2015

P'yownik: 2009, 2010, 2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

P'yownik: 2010, 2011, 2015

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale armena